Célia Bourgeois (ur. 9 czerwca 1983 w Champagnole) – francuska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu GUC Grenoble Ski.

Jej ojciec, Jean-Marie Bourgeois, uprawiał biegi narciarskie i kombinację norweską, uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Célia Bourgeois pojawiła się 8 grudnia 2007 roku w zawodach Alpen Cup we włoskiej miejscowości Formazza, gdzie zajęła piętnaste miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutowała 16 lutego 2008 roku w Libercu, zajmując 31. miejsce w na 7,6 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła niecały miesiąc później - 8 marca 2008 roku w Oslo, gdzie zajęła 29. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Nigdy nie stała na podium zawodów PŚ. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonu 2010/2011, który ukończyła na 66. pozycji. W 2009 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie była ósma w sztafecie, a rywalizację na dystansie 30 km stylem dowolnym ukończyła na 27. miejscu. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Oslo indywidualnie ani razu nie uplasowała się w czołowej trzydziestce, a wspólnie z koleżankami z reprezentacji była trzynasta w sztafecie. W międzyczasie wystąpiła także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajęła 47. miejsce, a w sztafecie Francuzki z Bourgeois w składzie były szóste. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których trzykrotnie stawała na podium, odnosząc przy tym jedno zwycięstwo: 10 lutego 2013 roku wygrała francuski maraton Transjurassienne. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik uzyskała w sezonie 2012/2013, w którym była siódma.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 101. 
 sezon 2008/2009: 96. 
 sezon 2009/2010: 92. 
 sezon 2010/2011: 66.

Miejsca na podium 
Bourgeois nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2016

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 8.
 sezon 2012/2013: 7.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983